El término Emma Solá puede referirse a:

 Emma Solá: Escritora argentina.
  Emma Solá: Política argentina.